Plaats in Indonesië
 Sroyo (Jaten), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Sroyo (Kanor), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java